И́рма Я́ковлевна Ра́уш-Тарковская (Ирина Тарковская); род. 21 апреля 1938, Саратов) — советский кинорежиссёр, актриса, в настоящее время — детская писательница. Первая жена Андрея Тарковского.

Биография 
Родилась 21 апреля 1938 года в Саратове в семье поволжских немцев.

В 1954 году поступила во ВГИК на режиссёрский курс Михаила Ромма, где познакомилась с Андреем Тарковским, который учился в той же мастерской.

В апреле 1957 года они поженились. В браке в 1962 году родился сын — Арсений Тарковский. В июне 1970 года они развелись.

С 1970 года — режиссёр-постановщик фильмов для детей, киносказок, более 20 лет проработала на Киностудии имени М. Горького.

В 1990-х годах Ирма Рауш-Тарковская, как и многие другие деятели российского кино, была вынуждена уйти из профессии, но осталась верной искусству для детей: стала писать детские книги. Книга «Мальчик и домовой», ставшая победителем конкурса на лучшую книгу для семейного чтения, была издана в 2008 году Московским детским фондом при поддержке Комитета общественных связей города Москвы.

В июле 2013 года Ирма Рауш-Тарковская с согласия сына Арсения передала в дар будущему музею «Дом Тарковских» в Москве архив материалов, связанных с годами творческого становления и первыми произведениями Андрея Тарковского. Экспонаты должны были составить основу музейной экспозиции.

Важным событием, происшедшим в последние годы, для Ирмы Яковлевны стало рождение внуков - Андрея Арсеньевича и Евгения Арсеньевича Тарковских.

Фильмография

Режиссёр 
1961 — Девочка и солнечный зайчик (документальный)
1969 — Женя (новелла в к/а «Как стать мужчиной»)
 1974 — Пусть он останется с нами
 1975 — Крестьянский сын
1979 — Неожиданный финал (короткометражный)
 1981 — Сказка, рассказанная ночью
 1983 — Незнайка с нашего двора (ТВ), в титрах — Ирина Яковлева
1984 — Беде навстречу (документальный)
 1986 — Степная эскадрилья

Актриса 
 1962 — Иваново детство — мать Ивана
 1966 — Андрей Рублев — дурочка
 1967 — Доктор Вера — Вера Трешникова

Награды 
 «Хрустальная звезда» / «Étoile de Cristal», премия Французской киноакадемии за роль немой дурочки в фильме «Андрей Рублёв» (номинация «Лучшая зарубежная актриса» 1970 года).
 «Золотая медаль» XIX кинофестиваля неореалистических фильмов в Авеллино (удостоена как режиссёр-постановщик в 1978 году).

Источники

Ссылки 
 

Выпускники ВГИКа
Андрей Тарковский